Хижозеро — пресноводное озеро на территории Гирвасского сельского поселения Кондопожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,6 км², площадь водосборного бассейна — 6320 км². Располагается на высоте 71,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: оно более чем на два километра вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

С южной стороны озера вытекает река Тивдия, впадающая в озеро Сандал, из которого берёт начало река Сандалка, приток реки Суны.

С севера в Хижозеро впадает Заводская протока, вытекающая из Кримозера.

На восточном берегу озера располагается деревня Белая Гора, к которой подходит автодорога местного значения  («Тивдия — Белая Гора»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100211102000018309.

См. также 
 Озёра Карелии

Панорама

Примечания 

Бассейн Сандалки
Озёра Кондопожского района